Torremocha kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Torremocha (kommunhuvudort), Extremadura, Provincia de Cáceres, 
 Torremocha de Jiloca (ort), Aragonien, Provincia de Teruel, 
 Torremocha de Jarama (kommunhuvudort), Madrid, Provincia de Madrid, 
 Torremocha (kommun), Extremadura, Provincia de Cáceres, 

Robotskapade Spanienförgreningar